Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), responsable du sida , a une prévalence variable d’un pays à l’autre.  La liste ci-dessous répertorie les taux de prévalence chez les adultes de différents pays, sur la base de données provenant de diverses sources, notamment du CIA World Factbook.  En 2015, on estime à 36,7 millions le nombre de personnes infectées par le VIH dans le monde. 

La pandémie de VIH est la plus grave en Afrique australe.  Plus de 10% de toutes les personnes vivant avec le VIH / sida résident dans la région.  La prévalence du VIH chez l'adulte dépasse 20% à Eswatini (Swaziland) , au Botswana et au Lesotho , tandis que six autres pays signalent une prévalence du VIH chez l'adulte d'au moins 10%.  En dehors de l'Afrique, le taux de prévalence le plus élevé est observé aux Bahamas (3,3%). 

En chiffres absolus, l'Afrique du Sud (7,1 millions), le Nigéria (3,2 millions) et l'Inde (2,1 millions) avaient le nombre le plus élevé de cas de VIH / sida à la fin de 2016. Alors que la forte population de personnes séropositives en Afrique du Sud est attribuable à sa prévalence élevée de la maladie (18,9%, l'une des plus élevées au monde), celle du Nigéria est inférieure à 2,9%, tandis que le taux de prévalence en Inde est de 0,3%.  Cependant, des pays tels que le Nigéria où l'ONUSIDA a des taux de VIH élevés, supérieurs à 1%, sont classés dans la catégorie épidémies généralisées de VIH (GHE), tandis que la prévalence de l'Inde est bien inférieure à ce seuil, avec une prévalence inférieure à celle de l'Amérique et à peu près identique à celle de la France . 

À l'autre extrémité du spectre, Svalbard n'aurait aucun cas de VIH / sida, tandis que le Bhoutan aurait une population beaucoup plus nombreuse, mais ne représenterait encore que 246 cas jusqu'en 2011.

Tableau des estimations de la prévalence du VIH / SIDA 
Ces données proviennent du World Factbook de la CIA  sauf indication contraire.  Un tiret horizontal - indique que les données n'ont pas été publiées.  La prévalence chez les adultes correspond aux âges compris entre 15 et 49 ans.

Voir également 

 Pandémie de SIDA

Par région: 

 VIH / SIDA en Afrique 
 VIH / SIDA en Asie 
 VIH / SIDA en Europe 
 Le VIH / sida en Amérique du Nord 
 Le VIH / SIDA en Amérique du Sud

Références

Liens externes 
 Base de données des indicateurs d'enquête sur le VIH / sida 
 Organisation mondiale de la santé; Prévalence du VIH chez les adultes de 15 à 49 ans (%) par pays 
 Organisation mondiale de la santé; Nombre de décès dus au SIDA par pays 
 Organisation mondiale de la santé; Nombre de personnes (tous âges) vivant avec le VIH par pays 

Liste de pays
Épidémiologie
Sida par pays
Pages avec des traductions non relues